Apache Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Apache Hill (Arizona)
 Apache Hill (New Mexico)